Le lac Azul peut désigner plusieurs étendues d'eau d'Amérique du Sud :
 le lac Azul, lac d'Argentine et du Chili, situé au sud-ouest de la province de Chubut, département de Tehuelches, et au nord de la région Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, en Patagonie, tributaire du río Senguerr, sur le versant est de la cordillère des Andes ;
 le lac Azul, lac d'Argentine situé au sud-ouest de la province de Neuquén, département de Lácar, dans le cerro Chapelco au sud-est de San Martín de los Andes, en Patagonie également.